Йошаничка-Баня () — город в Сербии в общине Рашка, Рашский округ. Согласно переписи 2011 года, население составляло 1036 человек.

Город располагается в 245 километрах от Белграда и 74 километрах от Кралева.

См. также 
 Список геотермальных источников Сербии

Ссылки 
 Јошаничка Бања Комплетан водич кроз Србију
 Јошаничка Бања, зелена врата Копаоника
 Од сна деда Стојана до ружне јаве („Политика”, 4. март 2017)
 Бивши ђак обнавља школу („Политика”, 23. мај 2017)

Населённые пункты Сербии